(4953) 1990 MU — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой.

Сближение с Землёй ожидается 06 июня 2027 года в 22:43 UTC, расстояние 4,6 млн км, относительная скорость 23,817 км/c (85 741 км/ч). Опасности астероид представлять не будет.

Сближения

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов (4901—5000)

Примечания

Ссылки 
 4953 (1990 MU) на JPL Small-Body Database Browser

Аполлоны (астероиды)
Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, открытые в 1990 году